Bergstetten ist der Ortsname von

 Bergstetten (Kaisheim), Ortsteil des Marktes Kaisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bergstetten (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bergstetten (Gemeinde Eggelsberg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich